Marko Babić (1965–2007) horvát katona
Marko Babić (1981) horvát labdarúgó